Artemisa (provincie), provincie van Cuba
 Artemisa (stad), hoofdstad van deze provincie